Agron () steht für:

 Agron (Kos), einen sagenhaften Bewohner von Kos
 Agron (Lydien), sagenhafter lydischer König, erster König aus dem Hause der Herakleiden
 Stadiumi Agron Rama, Mehrzweckstadion in Obiliq im Zentralkosovo
 Agrón, eine Gemeinde in der Provinz Granada in Spanien
 Agron (Aire), Nebenfluss der Aire in Frankreich
 ein hebräisches Wörterbuch, Anfang des 10. Jahrhunderts verfasst von Saadia Gaon
 Villers-Agron-Aiguizy, französische Gemeinde im Département Aisne

Personen mit Familienname:
 Gerschon Agron (1894–1959), Zeitungsherausgeber und Bürgermeister von Jerusalem 1955–1959
 Evsei Agron († 1985), Boss der New Yorker Russenmafia in den 1970er und 1980er Jahren
 Salvador Agron (1943–1986), puertorikanischer Gangster, Doppelmörder und Hauptfigur des Musicals The Capeman
 Dianna Agron (* 1986), amerikanische Schauspielerin

Personen mit Name:
 Agron, Sohn des Pleuratus, König von Illyrien
 Agron Tufa (* 1967), albanischer Schriftsteller